Di seguito una lista di asteroidi dal numero 518001 al 519000 con data di scoperta e scopritore.

518001–518100 

|-
| 518001  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518002  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518003  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518005  - ||  || || CSS 
|-
| 518006  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518007  - ||  || || SSS 
|-
| 518008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518009  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518011  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518012  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518014  - ||  || || CSS 
|-
| 518015  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518016  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518018  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518019  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518020  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518021  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518022  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518023  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518024  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518025  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518026  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518027  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518028  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518029  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518030  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518031  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518032  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518033  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518034  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518035  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518036  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518037  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518038  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518039  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518040  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518041  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518042  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518043  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518044  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518045  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518046  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518047  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518049  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518050  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518051  - ||  || || CSS 
|-
| 518052  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518053  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518054  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518055  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518056  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518057  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518058  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518059  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518060  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518061  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518063  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518064  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518065  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518066  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518067  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518068  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518070  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518071  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518072  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518073  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518074  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518075  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518076  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518077  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518078  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518080  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518082  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518083  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518085  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518086  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518087  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518088  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518089  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518090  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518091  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518092  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518093  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518094  - ||  || || LONEOS 
|-
| 518095  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518096  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518097  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518098  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518099  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518100  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

518101–518200 

|-
| 518101  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518102  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518103  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518104  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518105  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518106  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518109  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518110  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 518111  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518112  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518114  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518115  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518116  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518117  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518118  - ||  || || CSS 
|-
| 518119  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518120  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518121  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518122  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518123  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518124  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518125  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518126  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518127  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518128  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518129  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518131  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518132  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518133  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518134  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518135  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518136  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518137  - ||  || || CSS 
|-
| 518138  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518139  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518140  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518141  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518142  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518143  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518144  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518145  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518149  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518150  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518151  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518152  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518153  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518155  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518157  - ||  || || CSS 
|-
| 518158  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518159  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518160  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518161  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518162  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518163  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518164  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518165  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518166  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518167  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518168  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518169  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518170  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518171  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518172  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518173  - ||  || || LONEOS 
|-
| 518174  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518176  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518177  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518178  - ||  || || CSS 
|-
| 518179  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518180  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518181  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518182  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518183  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518184  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518185  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518186  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518187  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518188  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518190  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518191  - ||  || || CSS 
|-
| 518192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518193  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518195  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518196  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518197  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518198  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518199  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518200  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

518201–518300 

|-
| 518201  - ||  || || CSS 
|-
| 518202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518203  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518204  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518205  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518206  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518207  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518210  - ||  || || CSS 
|-
| 518211  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518212  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518213  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518214  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518215  - ||  || || CSS 
|-
| 518216  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518219  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518220  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518221  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518222  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518223  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518224  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518225  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518226  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518228  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518229  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518231  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518232  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518233  - ||  || || CSS 
|-
| 518234  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518235  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518237  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518238  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518239  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518240  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518241  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518243  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518244  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518245  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518247  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518248  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518249  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518250  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518251  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518252  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518253  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518255  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518256  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518258  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518259  - ||  || || CSS 
|-
| 518260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518261  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518263  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518265  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518266  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518267  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518268  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518269  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518270  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518271  - ||  || || CSS 
|-
| 518272  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518273  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518274  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518275  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518276  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518277  - ||  || || LONEOS 
|-
| 518278  - ||  || || CSS 
|-
| 518279  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518280  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518281  - ||  || || CSS 
|-
| 518282  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518283  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518284  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518285  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518286  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518287  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518288  - ||  || || CSS 
|-
| 518289  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518290  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518292  - ||  || || CSS 
|-
| 518293  - ||  || || CSS 
|-
| 518294  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518295  - ||  || || LONEOS 
|-
| 518296  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518297  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518298  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518299  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518300  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

518301–518400 

|-
| 518301  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518302  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518303  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518305  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518306  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518307  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518308  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518310  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518311  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518313  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518314  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518315  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518316  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518317  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518318  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518319  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518321  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518322  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518323  - ||  || || CSS 
|-
| 518324  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518325  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518326  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518327  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518329  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518331  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518332  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518333  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518335  - ||  || || CSS 
|-
| 518336  - ||  || || WISE 
|-
| 518337  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518338  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518339  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518340  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518341  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518342  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518343  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518344  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518346  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518347  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518348  - ||  || || WISE 
|-
| 518349  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518350  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518351  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518353  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518354  - ||  || || WISE 
|-
| 518355  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518356  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518357  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518358  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518359  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518360  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518361  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518362  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518363  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518364  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518365  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518366  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518367  - ||  || || SSS 
|-
| 518368  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518370  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518372  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518373  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518375  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518376  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518377  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518378  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518379  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518380  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518381  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518383  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518384  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518385  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518386  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518387  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518388  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518389  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518390  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518391  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518392  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518393  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518395  - ||  || || WISE 
|-
| 518396  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518397  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518398  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518399  - ||  || || WISE 
|-
| 518400  - ||  || || Spacewatch 
|}

518401–518500 

|-
| 518401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518402  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518403  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518404  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518407  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518408  - ||  || || WISE 
|-
| 518409  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518411  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518412  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518413  - ||  || || CSS 
|-
| 518414  - ||  || || CSS 
|-
| 518415  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518416  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518417  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518418  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518419  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518420  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518422  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518423  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518424  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518425  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518426  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518427  - ||  || || NEAT 
|-
| 518428  - ||  || || NEAT 
|-
| 518429  - ||  || || NEAT 
|-
| 518430  - ||  || || NEAT 
|-
| 518431  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518432  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518433  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518434  - ||  || || NEAT 
|-
| 518435  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518436  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518437  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518438  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518439  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518440  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518441  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518442  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518443  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518444  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518445  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518446  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518447  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518448  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518449  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518450  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518453  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518455  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518457  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518458 Roblambert ||  || || M. W. Buie 
|-
| 518459  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518461  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518462  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518463  - ||  || || CSS 
|-
| 518464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518465  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518468  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518469  - ||  || || SSS 
|-
| 518470  - ||  || || Great Shefford Obs.
|-
| 518471  - ||  || || CINEOS 
|-
| 518472  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518473  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518474  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518476  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518477  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518478  - ||  || || CSS 
|-
| 518479  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518480  - ||  || || A. C. Becker 
|-
| 518481  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518482  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518483  - ||  || || CSS 
|-
| 518484  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518485  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518487  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518489  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518491  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518492  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518493  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518494  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518495  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518496  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518497  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518499  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518500  - ||  || || Spacewatch 
|}

518501–518600 

|-
| 518501  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518502  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518503  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518504  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518505  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518506  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518507  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518508  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518509  - ||  || || SSS 
|-
| 518510  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518513  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518514  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518515  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518517  - ||  || || LONEOS 
|-
| 518518  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518519  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518520  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518521  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518522  - ||  || || LONEOS 
|-
| 518523 Bryanshumaker ||  || || D. H. Levy, T. Glinos 
|-
| 518524  - ||  || || CSS 
|-
| 518525  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518526  - ||  || || NEAT 
|-
| 518527  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518528  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518530  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518532  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518533  - ||  || || NEAT 
|-
| 518534  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518535  - ||  || || CSS 
|-
| 518536  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518537  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518538  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518539  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518540  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518541  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518542  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518543  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518544  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518545  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518546  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518547  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518548  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518549  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518550  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518551  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518552  - ||  || || LONEOS 
|-
| 518553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518554  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518555  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518556  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518557  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518559  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518560  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518563  - ||  || || CSS 
|-
| 518564  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518565  - ||  || || CINEOS 
|-
| 518566  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518567  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518568  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518569  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518570  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518571  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518572  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518574  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518575  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518576  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518577  - ||  || || SSS 
|-
| 518578  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518579  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518581  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518582  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518585  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518586  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518587  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518588  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518589  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518590  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518591  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518592  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518595  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518596  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518597  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518598  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518599  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518600  - ||  || || Spacewatch 
|}

518601–518700 

|-
| 518601  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518603  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518604  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518605  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518606  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518607  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518608  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518609  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518611  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518613  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518614  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518615  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518616  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518617  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518618  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518619  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518620  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518621  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518622  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518624  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518625  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518626  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518627  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518629  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518630  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518631  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518632  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518635  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518636  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518637  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518638  - ||  || || CSS 
|-
| 518639  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518640  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518641  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518642  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518643  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518644  - ||  || || SSS 
|-
| 518645  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518646  - ||  || || SSS 
|-
| 518647  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518648  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518649  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 518650  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518651  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518652  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518653  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518655  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518656  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518657  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518658  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518659  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518661  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518662  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518664  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518665  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518666  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518667  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518668  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518669  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518670  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518671  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518672  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518673  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518674  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518675  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518677  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518678  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518679  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518680  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518681  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518682  - ||  || || CSS 
|-
| 518683  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518684  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518685  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518688  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518689  - ||  || || CSS 
|-
| 518690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518691  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518692  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518693  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518695  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518696  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518697  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518698  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518699  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518700  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

518701–518800 

|-
| 518701  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518703  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518704  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518705  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518706  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518707  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518708  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518709  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518710  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518711  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518713  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518715  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518716  - ||  || || CSS 
|-
| 518717  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518718  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518719  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518720  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518721  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518722  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518723  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518724  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518725  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518726  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518727  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518728  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518730  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518731  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518732  - ||  || || CSS 
|-
| 518733  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518734  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518735  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518736  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518737  - ||  || || Alianza S4 Obs. 
|-
| 518738  - ||  || || CSS 
|-
| 518739  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518740  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518741  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518743  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518744  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518745  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518746  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518747  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518748  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518749  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518750  - ||  || || CSS 
|-
| 518751  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 518752  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518753  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518755  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518756  - ||  || || CSS 
|-
| 518757  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518759  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518760  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518762  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518763  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518765  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518766  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518769  - ||  || || CSS 
|-
| 518770  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518771  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518772  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518773  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518774  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518775  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518776  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518778  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518779  - ||  || || CSS 
|-
| 518780  - ||  || || WISE 
|-
| 518781  - ||  || || WISE 
|-
| 518782  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518783  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518784  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518785  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518786  - ||  || || WISE 
|-
| 518787  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518788  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518789  - ||  || || WISE 
|-
| 518790  - ||  || || WISE 
|-
| 518791  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518792  - ||  || || WISE 
|-
| 518793  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518794  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518795  - ||  || || WISE 
|-
| 518796  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518797  - ||  || || WISE 
|-
| 518798  - ||  || || WISE 
|-
| 518799  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518800  - ||  || || Spacewatch 
|}

518801–518900 

|-
| 518801  - ||  || || WISE 
|-
| 518802  - ||  || || WISE 
|-
| 518803  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518804  - ||  || || WISE 
|-
| 518805  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518806  - ||  || || WISE 
|-
| 518807  - ||  || || WISE 
|-
| 518808  - ||  || || WISE 
|-
| 518809  - ||  || || WISE 
|-
| 518810  - ||  || || LINEAR 
|-
| 518811  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518812  - ||  || || WISE 
|-
| 518813  - ||  || || WISE 
|-
| 518814  - ||  || || WISE 
|-
| 518815  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518816  - ||  || || WISE 
|-
| 518817  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518818  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518819  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518820  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518821  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518822  - ||  || || WISE 
|-
| 518823  - ||  || || WISE 
|-
| 518824  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518826  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 518827  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518828  - ||  || || CSS 
|-
| 518829  - ||  || || WISE 
|-
| 518830  - ||  || || WISE 
|-
| 518831  - ||  || || WISE 
|-
| 518832  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518833  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518834  - ||  || || WISE 
|-
| 518835  - ||  || || WISE 
|-
| 518836  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518837  - ||  || || WISE 
|-
| 518838  - ||  || || WISE 
|-
| 518839  - ||  || || WISE 
|-
| 518840  - ||  || || WISE 
|-
| 518841  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518842  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518843  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518844  - ||  || || WISE 
|-
| 518845  - ||  || || CSS 
|-
| 518846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518847  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518848  - ||  || || WISE 
|-
| 518849  - ||  || || WISE 
|-
| 518850  - ||  || || WISE 
|-
| 518851  - ||  || || WISE 
|-
| 518852  - ||  || || WISE 
|-
| 518853  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518854  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518855  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518856  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518857  - ||  || || WISE 
|-
| 518858  - ||  || || WISE 
|-
| 518859  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518860  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518861  - ||  || || WISE 
|-
| 518862  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518863  - ||  || || WISE 
|-
| 518864  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518865  - ||  || || WISE 
|-
| 518866  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518867  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518869  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518870  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518871  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518872  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518874  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518875  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518876  - ||  || || CSS 
|-
| 518877  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518879  - ||  || || WISE 
|-
| 518880  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518881  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518882  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518883  - ||  || || WISE 
|-
| 518884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518885  - ||  || || WISE 
|-
| 518886 Wheelock ||  || || WISE 
|-
| 518887  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518888  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518889  - ||  || || CSS 
|-
| 518890  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518891  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518892  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518893  - ||  || || CSS 
|-
| 518894  - ||  || || WISE 
|-
| 518895  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518896  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518897  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518898  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518899  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518900  - ||  || || Spacewatch 
|}

518901–519000 

|-
| 518901  - ||  || || WISE 
|-
| 518902  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518903  - ||  || || CSS 
|-
| 518904  - ||  || || WISE 
|-
| 518905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518906  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518907  - ||  || || WISE 
|-
| 518908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518909  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518910  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518911  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518912  - ||  || || WISE 
|-
| 518913  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518914  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518915  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518916  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518917  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518918  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518919  - ||  || || WISE 
|-
| 518920  - ||  || || WISE 
|-
| 518921  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518922  - ||  || || CSS 
|-
| 518923  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518924  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518925  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518927  - ||  || || WISE 
|-
| 518928  - ||  || || CSS 
|-
| 518929  - ||  || || WISE 
|-
| 518930  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518931  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518932  - ||  || || WISE 
|-
| 518933  - ||  || || WISE 
|-
| 518934  - ||  || || WISE 
|-
| 518935  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518936  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518937  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518938  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518939  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518940  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518941  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518942  - ||  || || WISE 
|-
| 518943  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518944  - ||  || || WISE 
|-
| 518945  - ||  || || CSS 
|-
| 518946  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518947  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518948  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518949  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518950  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518951  - ||  || || WISE 
|-
| 518952  - ||  || || WISE 
|-
| 518953  - ||  || || WISE 
|-
| 518954  - ||  || || WISE 
|-
| 518955  - ||  || || WISE 
|-
| 518956  - ||  || || WISE 
|-
| 518957  - ||  || || SSS 
|-
| 518958  - ||  || || WISE 
|-
| 518959  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518960  - ||  || || WISE 
|-
| 518961  - ||  || || CSS 
|-
| 518962  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518964  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518965  - ||  || || WISE 
|-
| 518966  - ||  || || WISE 
|-
| 518967  - ||  || || WISE 
|-
| 518968  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518969  - ||  || || WISE 
|-
| 518970  - ||  || || WISE 
|-
| 518971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518972  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518973  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518974  - ||  || || WISE 
|-
| 518975  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518976  - ||  || || WISE 
|-
| 518977  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518978  - ||  || || WISE 
|-
| 518979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518980  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518981  - ||  || || WISE 
|-
| 518982  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518983  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518985  - ||  || || WISE 
|-
| 518986  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518987  - ||  || || WISE 
|-
| 518988  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518989  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518990  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518991  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518992  - ||  || || CSS 
|-
| 518993  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 518994  - ||  || || CSS 
|-
| 518995  - ||  || || WISE 
|-
| 518996  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518997  - ||  || || WISE 
|-
| 518998  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 518999  - ||  || || WISE 
|-
| 519000  - ||  || || Spacewatch 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0518001